désigne plusieurs souverains européens :

  d'Autriche, dit le Beau (1050–1102), margrave d'Autriche ;
  (1700-1751), souverain d'Anhalt ;
 Léopold II d'Autriche, (1747–1792), empereur romain germanique, roi apostolique de Hongrie, roi de Bohême, archiduc souverain d'Autriche ; 
  (1796-1851), prince de Lippe ;
  (1797-1870), grand-duc de Toscane ;
  1835–1909), roi des Belges.